|-
| (35401) 1997 YW2||||21 грудня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (35402) 1997 YK3||||17 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 35403 Латімер (Latimer)||||22 грудня 1997||Обсерваторія Джорджа||Синтія Ґустава,К. Рівік
|-
| (35404) 1997 YV5||||25 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35405) 1997 YU7||||21 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35406) 1997 YH8||||28 грудня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (35407) 1997 YF11||||28 грудня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (35408) 1997 YS13||||31 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35409) 1997 YT13||||31 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35410) 1997 YC15||||28 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35411) 1997 YX16||||29 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35412) 1997 YN17||||31 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35413) 1998 AS||1998 AS||5 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35414) 1998 AC3||||3 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35415) 1998 AD3||||3 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35416) 1998 AC4||||2 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35417) 1998 AT4||||6 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35418) 1998 AP5||||8 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (35419) 1998 AC6||||8 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (35420) 1998 AG6||||8 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (35421) 1998 AO6||||4 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35422) 1998 AF7||||5 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35423) 1998 AL7||||6 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35424) 1998 BK||1998 BK||18 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35425) 1998 BY||1998 BY||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35426) 1998 BN1||||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35427) 1998 BJ2||||20 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35428) 1998 BS2||||19 січня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (35429) 1998 BW4||||18 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (35430) 1998 BT6||||24 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35431) 1998 BY6||||24 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35432) 1998 BG9||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (35433) 1998 BP9||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35434) 1998 BF13||||24 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35435) 1998 BL13||||24 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35436) 1998 BU15||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (35437) 1998 BN19||||18 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35438) 1998 BZ22||||23 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35439) 1998 BK25||||28 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35440) 1998 BG30||||29 січня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 35441 Кіоко (Kyoko)||||31 січня 1998||Сусоно||Макіо Акіяма
|-
| (35442) 1998 BR33||||31 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35443) 1998 BG42||||20 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35444) 1998 BU43||||25 січня 1998||Обсерваторія Азіаґо||Уліссе Мунарі,Маура Томбеллі
|-
| (35445) 1998 CY||1998 CY||5 лютого 1998||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі,Зденек Моравец
|-
| 35446 Стана (Stana)||||6 лютого 1998||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (35447) 1998 CW2||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35448) 1998 CX2||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35449) 1998 CR3||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35450) 1998 CV4||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35451) 1998 CW4||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35452) 1998 DF10||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (35453) 1998 DE13||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (35454) 1998 DE14||||27 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (35455) 1998 DN14||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (35456) 1998 DF15||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (35457) 1998 DN15||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (35458) 1998 DU15||||23 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (35459) 1998 DG20||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (35460) 1998 DU20||||26 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 35461 Мацукато (Mazzucato)||||26 лютого 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Андреа Боаттіні
|-
| (35462) 1998 DW23||||27 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (35463) 1998 DJ32||||22 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35464) 1998 DC33||||27 лютого 1998||Обсерваторія Азіаґо||Джузеппе Форті,Маура Томбеллі
|-
| (35465) 1998 DF33||||27 лютого 1998||Обсерваторія Азіаґо||Уліссе Мунарі,Маура Томбеллі
|-
| (35466) 1998 DO34||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35467) 1998 ED||1998 ED||1 березня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35468) 1998 EW2||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (35469) 1998 ED3||||2 березня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (35470) 1998 EC8||||2 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35471) 1998 ED8||||2 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35472) 1998 EJ8||||2 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35473) 1998 EZ8||||9 березня 1998||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (35474) 1998 EA9||||9 березня 1998||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (35475) 1998 EP9||||6 березня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (35476) 1998 EN10||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35477) 1998 ER10||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35478) 1998 EG11||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35479) 1998 FT4||||23 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35480) 1998 FN5||||24 березня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (35481) 1998 FA8||||20 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35482) 1998 FJ11||||22 березня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35483) 1998 FQ12||||20 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35484) 1998 FC14||||25 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (35485) 1998 FZ14||||24 березня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (35486) 1998 FH15||||27 березня 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (35487) 1998 FK16||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35488) 1998 FJ21||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35489) 1998 FE22||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35490) 1998 FD27||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35491) 1998 FQ27||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35492) 1998 FA29||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35493) 1998 FG29||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35494) 1998 FZ31||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35495) 1998 FO32||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35496) 1998 FC33||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35497) 1998 FT33||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35498) 1998 FC35||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35499) 1998 FO35||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35500) 1998 FP39||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

35400